Johannes församling eller S:t Johannes församling kan syfta på:

Finland
Johannes församling, Helsingfors – i Helsingfors, tillhörande Borgå stift

Sverige
Norrköpings S:t Johannes församling – en församling i Linköpings stift
Kalmar S:t Johannes församling – en församling i Växjö stift
Malmö S:t Johannes församling – en församling i Lunds stift
S:t Johannes församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift
Johannes församling, Borås - en församling i Missionsprovinsen 
S:t Johannes församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift